Loh steht für:

 Lohfarbe, Braunfärbung bei Haustieren
 ein Flurname, siehe Loch (Flurname)
 Haus Loh, ehemaliger mittelalterlicher Rittersitz in Duisburg-Aldenrade

Loh ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Schulte-Loh (* 1979), deutscher Komiker und Autor
 Christiane Loh (1960–2003), deutsche Sängerin und christliche Liedermacherin
 Daniel Loh (* 1995), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler
 Doris Loh (1938–2021), deutsche Sängerin christlicher Musik
 Friedhelm Loh (* 1946), deutscher Unternehmer und Vorsitzender der Friedhelm Loh Group
 Gabie Loh, deutsche Sängerin
 Hannes Loh (* 1971), deutscher Autor und Mitgründer der deutschen HipHop-Gruppe Anarchist Academy
 Jan Loh (1931–2018), deutscher Zeichner und Bonner Original, siehe Bonner Originale#Jan Loh
 Jens Loh (* 1971), deutscher Jazzmusiker
 Janina Loh (geb. Sombetzki; * 1984), Philosophin, Universitätsassistentin (Post-Doc) im Bereich Technik- und Medienphilosophie an der Universität Wien
 Joachim Loh (* 1942), deutscher Unternehmer
 Judith Schulte-Loh (* 1959), deutsche Journalistin und Moderatorin
 Jules Edward Loh (1931–2010), US-amerikanischer Reporter
 Loh Kean Hean (* 1995), singapurischer Badmintonspieler
 Maria Loh (* 1971), kanadische Kunsthistorikerin 
 Norbert Loh (* 1952), deutscher Journalist
 Rudolf Loh (1913–1971), deutscher Unternehmer
 Sea Keong Loh (* 1986), malaysischer Straßenradrennfahrer
 Siegfried Loh (* 1928), deutscher Fußballspieler
 Stanislaus Loh (1879–1941), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Herz-Jesu-Priester und Märtyrer
 Wilhelm Loh (1898–1971), deutscher Unternehmer, siehe Wilhelm Loh KG Optikmaschinenfabrik
 Loh Kean Yew (* 1997), singapurischer Badmintonspieler 
 Loh Wei Sheng (* 1992), malaysischer Badmintonspieler

Loh ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Loh (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Loh (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Loh (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Loh (Bad Berleburg), Berg (674,8 m) der Kühhuder Rothaar, nordwestlich von Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Loh (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Loh (Breckerfeld), Ortsteil der Stadt Breckerfeld, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Loh (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Loh (Dortmund), Ortsteil von Dortmund
 Loh (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Loh (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Loh (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Loh (Geisenhausen, Diemannskirchen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen in der Gemarkung Diemannskirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Loh (Geisenhausen, Holzhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen in der Gemarkung Holzhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Loh (Geratskirchen), Ortsteil der Gemeinde Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Loh (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Loh (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Loh (Insel), Insel der Torres-Inseln, Vanuatu
 Loh (Kallmünz), Ortsteil des Marktes Kallmünz, Landkreis Regensburg, Bayern
 Loh (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Loh (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Loh (Künzing), Ortsteil der Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Loh (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Loh (Petershagen), Ortsteil der Stadt Petershagen, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Loh (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Loh (Ramerberg), Ortsteil der Gemeinde Ramerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Loh (Recklinghausen), Buchenwäldchen in Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Loh (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Loh (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Loh (Schauenstein), Ortsteil der Stadt Schauenstein, Landkreis Hof, Bayern
 Loh (Schwelm), Nachbarschaften in der Stadt Schwelm, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Loh (Soltau), Ortsteil der Stadt Soltau, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Loh (Stammbach), Ortsteil des Marktes Stammbach, Landkreis Hof, Bayern
 Loh (Stephansposching), Ortsteil der Gemeinde Stephansposching, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Loh (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Loh (Thurmansbang), Ortsteil der Gemeinde Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Loh (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Loh (Unterwössen), Ortsteil der Gemeinde Unterwössen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Loh (Vilsbiburg, Frauensattling), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg in der Gemarkung Frauensattling, Landkreis Landshut, Bayern
 Loh (Vilsbiburg, Haarbach), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg in der Gemarkung Haarbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Loh (Volmarstein), Ortsteil im Stadtteil Volmarstein, Stadt Wetter (Ruhr), Ennepe-Ruhr-Kreis, Westfalen 
 Loh (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern
 Loh (Winzer), Ortsteil der Gemeinde Winzer, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Loh (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Loh (Wuppertal), Wohnquartier im Wuppertaler Stadtbezirk Barmen, Nordrhein-Westfalen
 Loh (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern
 Loh (Gemeinde Rainbach), Ortsteil der Gemeinde Rainbach im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Loh ZH, Ortschaft in der Gemeinde Affoltern am Albis, Kanton Zürich, Schweiz

LOH steht als Abkürzung für:
 Loja Airport, Flughafen in Loja (Ecuador) nach dem IATA-Code

auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Lohr am Main (auslaufend)

Siehe auch:
 Hohe Loh
 Llo
 Lohe
 Lo
 Loo
 Looh

Abkürzung